Ри́совый:

 Рисовый — посёлок в Краснодарском крае России.
 Рисовый — мыс на западном берегу озера Ханка.